Niemcy:
 Immendorf – dzielnica Koblencji
 Immendorf – dzielnica Kolonii
 Immendorf – dzielnica Salzgitter

Osoby:
 Anton Immendorf – niemiecki przedsiębiorca budowlany
 Karl Immendorf – niemiecki jezuita